Castree oder Castrée ist der Familienname folgender Personen:

 Geneviève Castrée (1981–2016), kanadische Comic-Zeichnerin, Illustratorin und Musikerin
 Noel Castree (* 1968), britischer Geograph